Луї́ш (;  — ) — португальський інфант, герцог Безький (1506—1555). Сеньйор Морський. Конетабль Португалії, пріор Кратський (1527—1555). Представник Авіської династії. Народився в Абрантеші, Португалія. Другий син португальського короля Мануела I й арагонської інфанти Марії. Рідний брат португальського короля Жуана ІІІ. Одразу після народження отримав герцогський титул. У зв'язку зі смертю батька й інтронізацією брата став принцом-спадкоємцем португальського престолу (1521—1526). Повторно займав титул спадкоємця після смерті інфанта Афонсу (1526—1527). Командував португальськими силами у Туніському поході під проводом імператора Карла V (1535). Його флагманський корабель «Святий Іван Хреститель», найбільший галеон тогочасного світу, відіграв вирішальну роль у завоюванні Туніса. Помер у Марвілі, Португалія. Не залишив по собі законних спадкоємців. Мав коханку Віоланту з числа нових християн; вона народила йому позашлюбного сина Антоніу, кратського пріора й претендента на португальський престол під час династичної кризи 1580 року.

Імена 
 Луї́ш Бе́зький () — за назвою герцогського титулу.
 Луї́ш Португа́льський () — за назвою титулу принца.

Біографія 

24 лютого 1526 року у зв'язку із народженням інфанта Афонсу, сина чинного короля Жуана ІІІ, передав йому титул принца Португальського. Проте вже 12 квітня того ж року, внаслідок смерті принца-немовляти, вдруге проголошений принцом Португальським. Він займав пост престолонаслідника до 15 жовтня 1527 року, до народження королівської доньки Марії-Мануели.

Сім'я 

 Батько: 
 Матір: 
 Рідні брати і сестри:
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 Зведені брати і сестри:
 
 
 
 Коханка: Віолета
 Позашлюбний син:

Родовід

У культурі

Образотворче мистецтво

Джерела 
 Livermore H.V. History of Portugal. Cambridge: University Press, 1947.
 Livermore H.V. A New History of Portugal. Cambridge: University Press, 1969.

Посилання 

 

Авіська династія
Герцоги Безькі
Конетаблі Португалії
Пріори Кратські
Принци Португальські
Португальські інфанти
Уродженці Абрантеша